Хосе́ Луи́с Вильянуэ́ва Аума́да (; 5 ноября 1981, Сантьяго, Чили) — чилийский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба высшего чилийского дивизиона «Палестино», в нём же начал выступления на взрослом уровне в 2001 году. Сразу закрепиться в основном составе клуба Вильянуэва не сумел и был отдан в аренду сначала в «Темуко», а затем в «Овалье» (оба эти клуба тогда играли во второй по силе лиге страны — Примере Б; «Темуко» с Хосе в составе выиграл эту лигу). В «Овалье» в 2002 году он ярко проявил себя, забив 20 голов в 34 матчах. После этого он вернулся в «Палестино» и стал игроком основного состава этого клуба. Затем играл за клубы «Кобрелоа» и «Универсидад Католика», также выступающие в высшей лиге (Примере) Чили. Выиграл по одному турниру Клаусуры (весенний розыгрыш чемпионата) за каждый из этих клубов. После этого уехал играть за границу, подписав контракт с аргентинским «Расингом» из Авельянеды, одним из самых старых и титулованных клубов этой страны. За «Расинг» Хосе отыграл около года, будучи игроком основного состава. В 2006 году Вильянуэва выступал за клуб «Монаркас Морелия» — один из середняков высшего дивизиона Мексики. Затем в его карьере наступил спад — в двух своих последующих командах — южнокорейском «Ульсан Хёндэ» и бразильском «Васко да Гама» — он почти не играл, в основном сидя на скамье запасных по причине как плохой формы, так и травм.

В июле 2008 года Хосе покинул проводивший провальный сезон «Васко» и подписал контракт с клубом «Курувчи» (Ташкент, Узбекистан; менее чем через месяц после прихода Хосе клуб был переименован в «Бунёдкор»). В январе 2009 года Вильянуэва подписал новый контракт с Бунедкором, рассчитанный до конца 2009 года.

Выступления за сборную 
Играл за молодёжные сборные Чили до 20 лет и до 23 лет, в составе последней участвовал в отборочных играх к Олимпиаде в Афинах. В составе главной сборной Чили закрепиться не сумел, проведя лишь четыре игры.

Достижения 
 Победитель второго чилийского дивизиона (Примеры Б): 2001
 Победитель чемпионата Чили (Клаусура): 2004, 2005
 Чемпион Узбекистана: 2008
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2008

Личная жизнь 
Отец — директор автобазы, мать — учительница. Любимую девушку Хосе зовут Фернанда Бюнцли. У них двое детей — сын Хосе Луис и дочь Асунсьон. Своими любимыми игроками Вильянуэва считает Сеска Фабрегаса и Андрея Шевченко. Хосе ведёт свою колонку на чилийском футбольном сайте prensafutbol.cl.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Кобрелоа»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «Бока Унидос»
Игроки ФК «Магальянес»